Сюй Лили (род. 1988) — китайская дзюдоистка, серебряный призёр Олимпиады-2012.
 Сюй Лили (род. 1981) — китайская парапауэрлифтерша, серебряный призёр Паралимпиады-2016 и Паралимпиады-2020.